Obok siebie – album Zbigniewa Wodeckiego wydany przez Sony Music Entertainment Poland 4 marca 2002 roku. 
Album zadebiutował na 20. miejscu polskiej listy sprzedaży - OLiS.

Lista utworów 
Źródło:

Przypisy 

Albumy popowe
Albumy Sony Music Entertainment Poland
Albumy muzyczne wydane w roku 2002